

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 6 podstawowych
 Leśniki – część miasta Gorzów Śląski
 Leśniki – część miasta Łapy
 Leśniki – część wsi Czerwony Kościół w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce
 Leśniki – przysiółek wsi Nowe Kramsko w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Babimost
 Leśniki – część wsi Owieczki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Leśniki – część wsi Szymanowice Duże w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Leśniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica 
 Leśniki – część wsi Przysiecz w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Prószków
 Leśniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin 
 Leśniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo 
 Leśniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola 
 Leśniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno
 Leśniki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard

Miejscowości poza granicami Polski 
 Leśniki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Chodorowce
 Leśniki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Gniezno
 Leśniki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze
 Leśniki − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim
 Leśniki – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim

Inne 
 Leśniki – przystanek kolejowy w miejscowości Leśniki, w rejonie wołkowyskim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi
 Leśniki – przystanek kolejowy w miejscowości Leśniki, w okręgu wileńskim, w rejonie trockim, na Litwie

Zobacz też 
 Janowiec-Leśniki
 Mieszki-Leśniki